Calamidade
Ou ainda:
Jane Calamidade
Al-Qaria - sura conhecida como "A Calamidade"

Veja também
Catástrofe

Desambiguação